Thinnfeld ist der Name:

 eines Palais in Graz, siehe Palais Thinnfeld
 eines Schlosses in Deutschfeistritz, siehe Schloss Thinnfeld

Thinnfeld ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand von Thinnfeld (1793–1868), österreichischer Politiker und Hammerwerksbesitzer